Igor Brejdygant (ur. 1971) − polski reżyser i scenarzysta; syn Stanisława
 Stanisław Brejdygant (ur. 1936) − polski aktor, reżyser, scenarzysta, pisarz i dramaturg